Галяутдинов () — тюркская фамилия. Известные носители:
 Галяутдинов, Руслан Эмирович (род. 1986) — российский и казахстанский хоккеист.
 Галяутдинов, Ишмухамет Гильмутдинович (1948—2015) — советский и российский языковед, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (1995), доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2005).